Les Agaricomycetes sont une classe de champignons basidiomycètes. Le groupe est monophylétique et il est fondé essentiellement sur des critères de biologie moléculaire. Ils comprennent depuis 2008 une vingtaine d'ordres, une centaine de familles, soit quelque  genres et  espèces.

Histoire 

La classe est à peu près identique à l'ancienne classe obsolète des Homobasidiomycetes définie en 2001 mais avec l'inclusion des Auriculariales et des Sebacinales. Elle ne comprend pas que des champignons classiques, mais aussi la plupart des espèces placées dans les taxons obsolètes des Gasteromycetes et Homobasidiomycetes.

Dans le sous-embranchement des Agaricomycotina, qui exclut les champignons du charbon et de la rouille, les Agaricomycetes peuvent encore être définis par l'exclusion des classes des Tremellomycetes et des Dacrymycetes qui sont généralement considérées comme des Heterobasidiomycetes (champignons en gelée). Cependant, quelques anciens champignons en gelée, tels que les Auricularia, sont classés dans les Agaricomycetes.

Modifications et évaluations du nombre de taxons 
Grâce à l'étude conséquente, se référant aux analyses phylogénétiques moléculaires récentes et avec la participation de nombreux spécialistes en taxinomie fongique, une classification phylogénétique globale du règne des champignons est proposée en 2008, Le classement comprenant 195 taxons, qui vont jusqu'au niveau des ordres, dont 16 nouveaux taxons sont décrits ou validés : Dikarya, un nouveau sous-règne ; deux nouveaux phylums : les Chytridiomycetes et les Neocallimastigomycota ; deux nouvelles classes : les Monoblepharidomycetes et les Neocallimastigomycetes. Les nouvelles sous classes des Eurotiomycetidae, des Lecanoromycetidae, et des Mycocaliciomycetidae. Le clade contenant les divisions des Ascomycota et des Basidiomycota est classé comme sous-règne des Dikarya, reflétant la synapomorphie putative des hyphes dicaryotiques. Les changements les plus spectaculaires dans le classement par rapport aux travaux précédents concernent les genres qui ont traditionnellement été inclus dans les Chytridiomycètes et Zygomycètes. Les Chytridiomycètes sont conservés dans un sens restreint, avec les Blastocladiomycota et les Neocallimastigomycota qui représentent les phylums séparés des champignons flagellés. Les taxons traditionnellement placés dans les Zygomycètes sont répartis entre Glomeromycota et plusieurs sous-embranchements et taxons incertae sedis, y compris les Mucoromycotina, Entomophthoromycotina, Kickxellomycotina et Zoopagomycotina. Les Microsporidia sont inclus dans les champignons, mais aucune autre subdivision du groupe n'est proposée. Plusieurs genres de « Fungi basaux » à la situation incertaine ne sont placés dans aucun taxon supérieur, il s'agit de Basidiobolus, Caulochytrium, Olpidium et Rozella.
Les Agaricomycetes comprennent selon le relevé de 2008 une vingtaine d'ordres, une centaine de familles, quelque  genres et  espèces.

Systématique 
Alors que la morphologie des champignons ou de leur sporophore a été à l'origine du classement des Agaricomycetes, ce n'est maintenant plus le cas. À titre d'exemple, la distinction entre les Gastéromycètes (Vesse-de-loup) et les Agaricomycètes (la plupart des autres champignons) n'est plus reconnue comme naturelle, certaines Vesses-de-loup ayant apparemment évolué de façon indépendante à partir d'Agaricomycètes. Cependant, la plupart des guides de champignons considèrent encore le groupe des Vesses-de-loup à part des autres champignons parce que l'ancienne classification de Fries est toujours très pratique pour classer les champignons selon les formes de leur fructification. De même, les classifications modernes divisent l’ordre des Lycoperdales en Agaricales et Phallales.

Caractéristiques 
Tous les membres de cette classe produisent des sporophores qui vont de la taille de tasses minuscules de quelques millimètres de diamètre aux polypores géants de plus de un mètre de diamètre et pesant jusqu'à . La classe comprend également ce qui est sans doute les plus anciens et les plus grands organismes individuels sur terre : le mycélium d'Armillaria gallica dont on estime qu'elle peut s'étendre sur plus de  carrés, avoir une masse de  et un âge de .

Habitat 
Presque toutes les espèces sont terrestres (quelques-unes sont aquatiques), poussant dans un large éventail d'environnements et la plupart ont des fonctions de désagrégation, en particulier du bois. Cependant, certaines espèces sont pathogènes ou parasites et d'autres encore sont symbiotiques, notamment les importants mycorhizes des arbres forestiers.

Description 
Typiquement, ils sont constitués de mycélium à cellules dicaryotes. Les hyphes caractéristiques présentent des anses d'anastomose, ils sont septés et munis de dolipores. On n'observe que rarement des stades conidiens.
Leurs fructifications présentent souvent l'aspect classique du champignon (avec chapeau et pied). À l'intérieur de ces fructifications, chaque baside produit, pour la plupart des espèces, quatre basidiospores.

Classification

Liste des sous-classes et des ordres

Taxinomie des Agaricomycetes 
Vue d'ensemble de l’arbre phylogénétique des Agaricomycètes selon les résultats de l'étude de 2006

Position des Agaricomycètes

Phylogramme des Agaricomycetes 

La phylogénétique moléculaire moderne suggère les relations suivantes :

Galerie de photographies

Références taxinomiques

Liens externes 
 .

Références 

 
Classe de champignons (nom scientifique)